Grande Prêmio Bento Gonçalves – wyścigi konne w Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brazylia.

Zwycięzcy 

Źródło.

Przypisy 

Wyścigi konne